«Осасу́на» () — испанский профессиональный футбольный клуб из города Памплона, в автономном сообществе Наварра. Название клуба в переводе с баскского означает «здоровье».

История 

Основанный в 1920 году клуб «Осасуна» впервые вышел в Сегунду в 1932 году, а через три года классифицировался в Ла Лигу.

Завершив сезон 1984/85 на шестом месте в чемпионате, клуб получил право на участие в Кубке УЕФА, откуда выбыл во втором круге.

Следующий взлёт команды пришёлся на сезон 1990/91 — «Осасуна» заняла 4-е место в чемпионате и завоевала право на участие в Кубке УЕФА, где дошла до третьего круга. Однако по итогам сезона 1993/94 клуб покинул Ла Лигу и провёл шесть сезонов в Сегунде.

В сезоне 2004/05 клуб дошёл до финала Кубка Испании, где уступил «Бетису».

В сезоне 2005/06 команда финишировала 4-й в чемпионате, таким образом, повторив своё наивысшее достижение в чемпионате Испании, и получила право принять участие в Лиге чемпионов, стартовав с третьего квалификационного раунда. Однако пробиться в групповой этап не получилось, «Осасуна» уступила по сумме двух матчей «Гамбургу» за счёт гола, пропущенного на своём поле (0:0 и 1:1), и клуб был вынужден довольствоваться участием в Кубке УЕФА, пятый раз в своей истории. Стартовав с группового этапа, клуб вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала, в котором уступил будущему победителю «Севилье».

После этих успехов клуб располагается в нижней части таблице и в основном ведёт борьбу за выживание.

В сезоне 2013/14 команда заняла 18-е место в Примере и выбыла в Сегунду, где провела два сезона. В розыгрыше 2015/16 «Осасуна» заняла 6-е место, получив право принять участие в турнире за выход в высший испанский дивизион. В финале команда одолела «Жирону».

В высшем испанском дивизионе памплонская команда пробыла недолго, выбыв по итогам розыгрыша 2016/17, но всё же вернулась в Примеру спустя 2 года.

В январе 2019 года в ходе судебного процесса бывший управляющий команды Анхель Вискай заявил о том, что команда в сезоне 2012—2013 и 2013—2014 ради сохранения прописки в высшем дивизионе применяла практику договорных матчей. Согласно этим данным, памплонцы платили командам и футболистам за осознанный проигрыш «Осасуне», а также за победы над её конкурентами в борьбе за выживание — клубами «Вальядолидом», «Депортиво Ла-Корунья», «Сельта Виго».

Стадион 

«Ре́йно-де-Нава́рра», в прошлом — «Эль-Садар» — многофункциональный стадион в Памплоне, столице Наварры, Испания. Своё название берёт от королевства Наварра.

Достижения 
 Кубок Испании
 Финалист: 2004/05

Участие в различных турнирах 
 31 сезон в высшей лиге Чемпионата Испании (Примера)
 33 сезона во втором дивизионе (Сегунда)
 13 сезонов в третьем дивизионе (Сегунда Б)

 1 участие в Лиге чемпионов
 4 участия в Кубке УЕФА

История выступлений

Текущий состав 
По состоянию на 14 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Вторая команда 
«Осасуна B» основана в 1964 году. Играет на стадионе «Тахонар», вмещающем 4500 зрителей. Лучшее достижение — 2-е место в Сегунде B в сезонах 1989/90 и 1995/96.

Женская команда 
Женская команда  была основана в 2003 году. Сыграла 7 сезонов в 1-й и 2-й группе Женской Сегунды.

В начале 2010 года у клуба возникли некоторые споры по управлению клубом. В марте 2011 году 11 игроков покинули клуб. Они обвиняли руководство клуба в сексизме и в плохих тренировочных условиях. В мае следующего года Паси Иско заявил об отставке со своего поста.

Женская команда была расформирована в 2014 году из-за финансового кризиса. В дальнейшем была воссоздана.

Результаты

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Памплоны
ФК «Осасуна»